Отава - град у Канади
Отава - река у Канади
Отава, град у САД у држави Илиноис
Отава - алгонквински народ